Wurf bezeichnet
 bei Säugetieren mehrere von einem Muttertier gleichzeitig geborene Jungtiere; siehe Wurf (Fortpflanzung)
 eine physikalische Bewegungsgleichung, siehe Wurfparabel
 das Sich-Verformen von Holz unter wechselndem Umgebungsklima, siehe Dimensionsstabilität
 ein Volumenmaß, siehe Wurf  (Einheit)

Sport:
 Ballwurf, Weitwurf eines Balles
 Dartswurf, Wurf von Pfeilen auf eine Zielscheibe
 Diskuswurf, Weitwurf einer runden Scheibe
 Hammerwurf, Weitschleudern eines Wurfhammers
 Speerwurf, Weitwurf eines Holzstabes
 Steinwerfen, den Weitwurf eines Steines
 Wurftechnik (Kampfsport), eine Technik zum Umwerfen des Gegners
 Wurftechnik (Handball), das Zuspiel (Passen) oder Werfen auf das Tor (Torwurf)

Wurf ist der Familienname von
 Cameron Wurf (* 1983), australischer Radrennfahrer und Triathlet

Siehe auch:
 Wurfsportart
 Wurftechnik